Каба́нов (Каба́нова) — русская фамилия.

Кабанов

А 
 Кабанов, Азарий Николаевич (1924—1994) — доктор медицинских наук, профессор.
 
 Кабанов, Алексей Михайлович (род. 1983) — российский певец, участник группы «Корни».

Б 
 Кабанов, Борис Николаевич (1903—1988) — российский химик.

В 
 
 
 
 Кабанов, Владислав Владимирович (род. 1944) — советский и российский математик.

Д—Ю 
 
 Кабанов, Евгений Иванович (1918—1989) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кабанов, Ефим Ефремович (1901—1977) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 
 Кабанов, Игорь Александрович (1933—2010) — советский тренер по фигурному катанию, спортивный функционер.
 Кабанов, Иларион Георгиевич (1819—1882) — российский старообрядческий писатель, публицист, богослов.
 Кабанов, Кирилл Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Кабанов, Константин Михайлович (1922—1979) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Кабанов, Кузьма Кузьмич (1911—?) — трижды награждённый орденом Александра Невского.
 Кабанов, Максим Борисович (род. 1982) — футболист.
 
 Кабанов, Модест Михайлович (1926—2013) — директор Ленинградского НИИ им. В. М. Бехтерева.
 
 Кабанов, Олег Викторович (род. 1954) — российский дипломат.
 
 Кабанов, Пётр Иванович (1888—1974) — советский историк.
 
 Кабанов, Тарас Владимирович (род. 1978) — украинский футболист.
 Кабанов, Фёдор Константинович (1878 — после 1917) — крестьянин, депутат IV Государственной думы.



См. также 
 Кабанис
 Кабанель, Александр (1823—1889) — французский художник, представитель академизма.
 Кабаньяс